Alfonso XII di Borbone – nobile spagnolo, re di Spagna dal 1874 al 1885
 Alfonso XIII di Borbone – nobile spagnolo, re di Spagna dal 1902 al 1931
 Alfonso di Borbone Dampierre – nobile francese, primogenito di Giacomo Enrico di Borbone-Spagna ed Emanuela di Dampierre
 Luigi Alfonso di Borbone-Dampierre – nobile spagnolo, figlio di Alfonso di Borbone Dampierre e di doña María del Carmen Martínez-Bordiú y Franco
 Alfonso di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano, conte di Caserta, figlio del re Ferdinando II delle Due Sicilie e di Maria Teresa d'Austria
 Alfonso Maria di Borbone-Due Sicilie – nobile spagnolo, figlio del Principe Carlo Tancredi di Borbone-Due Sicilie e di Maria de las Mercedes di Borbone-Spagna
 Luigi Maria Alfonso di Borbone Due Sicilie – nobile italiano, principe del Regno delle Due Sicilie e conte di Aquila
 Alfonso di Borbone-Spagna – nobile spagnolo, principe delle Asturie e primogenito maschio di Alfonso XIII di Spagna e di Vittoria Eugenia di Battenberg
 Alfonso Carlo di Borbone-Spagna – nobile spagnolo, pretendente al trono spagnolo e a quello francese
 Alfonso Cristiano di Borbone-Spagna – infante di Spagna, figlio dei conti di Barcellona Giovanni e Maria Mercedes, fratello di Juan Carlos di Spagna